Sowade steht für:

 Sowade, Ort in Polen

Sowade ist der Familienname folgender Personen: